Telem steht für:
 Telem (Siedlung) in der israelischen Kommune Har Hevron
 Telem (Partei), eine in der Knesset vertretene Partei

Telem ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Telem (1928–2008), in Deutschland geborener israelischer Aluf, Kommandeur der israelischen Marine, CEO von IMI Systems

Siehe auch:
 Tellem, Ethnie in Westafrika